Монтеро () — іспанське прізвище.

Відомі носії:

 Адалі Монтеро (; 1982) — перуанський автор-виконавець.
 Габріела Монтеро (; 1970) — венесуельська піаністка.
 Джефферсон Монтеро (; 1989) — еквадорський футболіст, півзахисник валлійського клубу «Свонсі Сіті» та національної збірної Еквадору.
 Ентоні Монтеро (; 1997) — венесуельський борець вільного стилю.
 Еухеніо Монтеро Ріос (; 1832 — 1914) — іспанський правник, державний і політичний діяч, міністр юстиції, розвитку, голова Верховного суду, голова Сенату, голова уряду Іспанії 1905 року.
 Майра Монтеро (; 1950) — кубинсько-пуерториканська письменниця.
 Мігель Монтеро (; 1983) — венесуельський бейсболіст.
 Пабло Монтеро (; 1974) — мексиканський співак і актор.
 Паоло Монтеро (, 1971) — колишній уругвайський футболіст, захисник.
 Рене Монтеро (; 1979) — кубинський борець вільного стилю, чемпіон світу, Панамериканський чемпіон, срібний призер Панамериканських ігор, володар Кубку світу, учасник Олімпійських ігор.
 Рікардо Монтеро (; 1986) — коста-риканський футбольний арбітр.
 Роса Монтеро (, 1951) — іспанська журналістка та письменниця. Лауреат  (2017).
 Фреді Монтеро (; 1987) — колумбійський футболіст, нападник клубу «Спортінг».
 Хесус Монтеро (; 1989) — венесуельський бейсболіст.
 Хуан Естебан Монтеро (; 1879–1948) — чилійський політик, президент Чилі у 1931—1932 рр.
 Хуліо Монтеро Кастільйо (; 1944) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Виступав, зокрема, за «Насьйональ» та національну збірну Уругваю.

Іспанські прізвища